Jméno a příjmení Jaroslav Holík má více nositelů:

 Jaroslav Holík (lední hokejista) (1942–2015) – bývalý československý hokejista a trenér
 Jaroslav Holík (politik) (* 1953) – český politik, od roku 2013 poslanec za hnutí Úsvit přímé demokracie a posléze za SPD